Энди Маррей — победитель турнира.

Сеянные 
Восемь первых сеянных участников начинают турнир со второго круга.

  Новак Джокович (Финал, отказ)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Титул)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)
  Марди Фиш (Полуфинал)
  Томаш Бердых ''(Полуфинал, отказ)

<li>  Николас Альмагро (Третий раунд)
<li>  Жиль Симон (Четвертьфинал)
<li>  Энди Роддик (Первый раунд)
<li>  Ришар Гаске (Третий раунд)
<li>  Михаил Южный (Первый раунд)
<li>  Виктор Троицки (Первый раунд)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
<li>  Станислас Вавринка (Первый раунд)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка основного турнира  
 Сетка квалификации  

Western & Southern Open 2011